Die Kuchyně Gorenje Prague Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Prag. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 30. August bis 5. September 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Kuchyně Gorenje Prague Open 2021 fand vom 29. bis 31. August 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Prag